Doliolida är en ordning av ryggsträngsdjur som beskrevs av Uljanin 1884. Enligt Catalogue of Life ingår Doliolida i klassen salper, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen salper, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Doliolida 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Salper
Doliolida